Louise bezeichnet:
 eine Variante des Vornamens Luise

Familienname folgender Personen:
 Anita Louise (1915–1970), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Clara Louise (* 1992), deutsche Popsängerin
 Merle Louise (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin
 Ruth Harriet Louise (1903–1940), US-amerikanische Fotografin
 Tina Louise (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin

der Name von
 Louise, Princess Royal (1867–1931), britische Prinzessin

Künstlername von
 Louise (Sängerin) (Louise Elizabeth Nurding; * 1974), englische Sängerin und TV-Moderatorin 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Louise (Arkansas)
 Louise (Florida)
 Louise (Georgia)
 Louise (Mississippi)
 Louise (Tennessee)
 Louise (Texas)
 Louise (West Virginia)

Seen:
 Lake Louise (Neuseeland), Region Southland, Neuseeland

Sonstiges
 Louise (Oper), eine veristische Oper von Gustave Charpentier, 1900
 Louise (Lied), Lied der Berliner Pop-Rock-Band Eisblume und dem Frauenchor Scala (2009)
 Louise (Mondkrater), einen kleinen Mondkrater
 Louise (Bark), Schiffsname eines der größten Greifswalder Segelschiffe 
 Louise-Insel, Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Louise Peak, Berg auf der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 (2556) Louise, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Loise
 Louischen
 Brikettfabrik Louise, älteste Brikettfabrik Europas
 Grube Louise, stillgelegtes Bergwerk bei Horhausen (Landkreis Altenkirchen)
 Lake Louise (Begriffsklärung)
 Zeche Louise
 Luise (Begriffsklärung)
 Princess Louise